Виртуоз — исполнитель, чаще музыкант, мастерски владеющий техникой искусства.

В кинематографе 
 «Виртуоз» — фильм-боевик, режиссёр Ху Цзиньцюань (Гонконг, 1990).
 «Виртуоз» — фильм-триллер, режиссёр Жан-Пьер Ру (США, 2002).
 «Виртуоз 2» — фильм-боевик, режиссёры Чэн Сяодун и Стэнли Тонг (Гонконг, 1992).
 «Виртуозы» — британский телесериал (Великобритания, 2004—2012).